Брафим ()  —  муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Камп. Занимает площадь 6,37 км². Население — 680 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 98 км.

Покровителем города считается Сант Хауме.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Bràfim
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Información sobre Bràfim en www.altcamp.info
 Mapa de Bràfim en Google Maps

Муниципалитеты Таррагоны